María Teresa de Vallabriga y Rozas, condesa de Chinchón (Zaragoza, 6 de noviembre de 1759 - ibíd., 26 de febrero de 1820) fue una aristócrata española, mujer del infante Luis de Borbón y suegra de Manuel Godoy.

Biografía  

Hija de José Ignacio de Vallabriga y Español, señor de Soliveta en el condado de Ribagorza, teniente coronel de un regimiento de voluntarios de a caballo, natural de Zaragoza, y de Josefa de Rozas y Drummond de Melfort, su mujer, IV condesa de Castelblanco, nacida en Madrid.

Su madre había sido viuda de José de Villalpando y López de Ruesta, conde de Torres Secas y marqués de la Compuesta, con quien tuvo sucesión, y era hija de José de Rozas y Meléndez de la Cueva, II conde de Castelblanco, duque de San Andrés (título jacobita), caballero de Alcántara, capitán general de Guatemala y presidente de su Real Audiencia, y de la escocesa Francisca Drummond de Melfort y Wallace, su tercera mujer, dama de la reina e hija a su vez del I duque de Melfort (título también jacobita).

A raíz de la muerte de su madre —ocurrida en 1773, cuando ella tenía catorce años—, María Teresa pasó a residir en Madrid, en casa de su tía Benita de Rozas, que estaba casada con el marqués de San Leonardo, caballerizo del rey y hermano del duque de Berwick.

Tras enviudar del infante en 1785, María Teresa viviría sus últimos años en Zaragoza, manteniendo contacto con sus hijos, rodeada de sus paisanos y familiares y cuidando de la importante colección de arte reunida por su esposo. Ella misma fue retratada por Francisco de Goya varias veces. Fue dama de la Orden de María Luisa, y está enterrada en la cripta de la Basílica del Pilar.

Matrimonio y descendencia 
María Teresa se casó con el infante Luis Antonio de Borbón y Farnesio, conde de Chinchón, hermano entero del rey Carlos III, que había sido cardenal y arzobispo de Toledo. Este matrimonio fue morganático, por lo que de acuerdo con la Pragmática Sanción de 1776 los hijos que tuvieron estaban privados de derechos sucesorios a la corona de España, e incluso del apellido Borbón. La boda se celebró el 27 de junio de 1776, con licencia del rey Carlos III, en la capilla del palacio de los Duques de Fernandina en Olías del Rey (Toledo).

Tuvieron tres hijos:

 Luis María de Borbón y Vallabriga, XIV conde de Chinchón, que fue como su padre cardenal y arzobispo de Toledo, pero con verdadera vocación religiosa. De talante liberal, fue el único miembro de la familia Borbón que quedó en España durante la Guerra de la Independencia. Por ese motivo, y por ser el primado de España, fue presidente de la regencia instaurada por las Cortes de Cádiz de 1808. El regreso de su sobrino segundo Fernando VII supuso el final de su carrera política. Está enterrado en la sacristía de la catedral de Toledo, en un mausoleo neoclásico obra de Valeriano Salvatierra.
 María Teresa de Borbón y Vallabriga, XV condesa de Chinchón, esposa de Manuel Godoy y Álvarez de Faria, príncipe de la Paz, duque de Sueca y de la Alcudia. A raíz de este matrimonio, María Teresa y sus hermanos fueron autorizados a usar el apellido Borbón en 1798. En 1803 sucedió en el título y estado de condesa de Chinchón, con grandeza de España, por renuncia de su hermano mayor. Está enterrada en la capilla de su palacio de Boadilla del Monte sepultura de Valeriano Salvatierra. Fue retratada por Goya varias veces (La condesa de Chinchón). Tuvo una vida desgraciada y un matrimonio desavenido, del que solo quedó una hija: Carlota Luisa de Godoy y Borbón, que heredó los títulos y bienes de sus padres.
 Y María Luisa de Borbón y Vallabriga, que casó  con Joaquín José de Melgarejo y Saurín, duque de San Fernando de Quiroga, y no tuvo descendencia. Fue, como su madre y su hermana, dama de la Orden de María Luisa, y está enterrada en la sacristía del palacio de Boadilla del Monte, bajo una sepultura de mármol de Antonio Solá.

Distinciones honoríficas 
Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

Ascendencia de costados

Enlaces externos 

 https://web.archive.org/web/20090519233448/http://perso.wanadoo.es/losreyes/vallabriga.htm
 http://www.boadilla.com/pages/mteresa.htm
 http://www.amigospalacio.org/t__vallabriga.htm

Nobles de Aragón
Casa de Borbón en España
Condes de España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Matrimonios morganáticos
Nobles de Zaragoza
Nacidos en Zaragoza